«Тени» — другий студійний альбом української російськомовної співачки Йолки. Випущений 2006 року.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Йолки